Регерас-де-Арриба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 11,22 км². Население — 339 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la comarca del Páramo

Муниципалитеты Леона